Еленский — название населённых пунктов в России:

 Еленский — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.
 Еленский — посёлок в Нейском районе Костромской области.